Смолярек — польская фамилия. Известные носители:

 Смолярек, Влодзимеж (1957—2012) — польский футболист.
 Смолярек, Эузебиуш (род. 1981) — польский футболист, сын В. Смолярека.